Dialioideae é uma subfamília da família Fabaceae (leguminosas).

Descrição
A subfamília Dialioideae inclui múltiplas espécies de árvores e arbustos, agrupadas em 17 géneros, com distribuição natural pantropical.

A circunscrição taxonómica da subfamília segue a seguintes definição cladística: «o clado coroa mais inclusivo que contenha Poeppigia procera C.Presl e Dialium guianense (Aubl.) Sandwith, mas não Cercis canadensis L., Duparquetia orchidacea Baill. ou Bobgunnia fistuloides (Harms) J. H. Kirkbr. & Wiersema»

Os membros da subfamília partilham as seguintes características morfológicas: presença de inflorescências cimosas, ausência de  pontoações guarnecidas (vestured pits) no xilema, e um elevado grau de perda de órgãos.

Taxonomia
A subfamília Dialioideae compreende os seguintes gêneros:

 Androcalymma Dwyer
 Apuleia Mart.
 Baudouinia Baill.
 Dialium L.
 Dicorynia Benth.
 Distemonanthus Benth.
 Eligmocarpus Capuron
 Kalappia Kosterm.
 Koompassia Maingay ex Benth.
 Labichea Gaudich. ex DC.
 Martiodendron Gleason
 Mendoravia Capuron
 Petalostylis R.Br.
 Poeppigia C.Presl
 Storckiella Seem
 Uittienia Steenis
 Zenia Chun

Filogenética
A subfamília Dialioideae exibe as seguintes relações filogenéticas (compare):

A posição sistemática do grupo com a presente circunscrição, determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere a seguinte árvore evolucionária:

Referências

 01
Fabaceae